Saint-Amant-de-Boixe
Saint-Amant-de-Bonnieure
Saint-Amant-de-Montmoreau
Saint-Amant-de-Nouère
Saint-Amant-Roche-Savine
Saint-Amant-Tallende